Drepanophora är ett släkte av mossdjur. Drepanophora ingår i familjen Lepraliellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Drepanophora